Termin PAF acetiltransferaza ima više značenja.

 1-alkilglicerofosfoholin O-acetiltransferaza, enzim
 Trombocit-aktivirajući faktor acetiltransferaza, enzim